Végh Sándor (1912–1997) hegedűművész, karmester
 Végh Sándor (1954) sportrepülő
 Végh Sándor (?) kalapácsvető
 Végh Sándor (?) geológus

Hasonló néven
 Veégh Sándor (1906–1977) irodalomtörténész